SMTC steht für:
 Sa Majesté très chrétienne, Ehrentitel der Könige von Frankreich, siehe Allerchristlichster König
 Société mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise, Verkehrsunternehmen in Clermont Ferrand, Frankreich, siehe Translohr Clermont-Ferrand
 Syndicat mixte des transports en commun, Verkehrsunternehmen in Grenoble, Frankreich, siehe Straßenbahn Grenoble

Abkürzung